Pierreville (Manche)
 Pierreville (Meurthe-et-Moselle)